Enrique de Orleans (en francés: Henri d'Orléans) (París, 16 de enero de 1822 - Zucco, 7 de mayo de 1897), fue un príncipe francés de la Casa de Orleans, a quien su padre el rey Luis Felipe I, le otorgó el ducado de Aumale. Es un personaje principalmente conocido por haberse convertido en heredero de la Casa de Condé en 1830. Ávido coleccionista y escritor, restauró y amplió el Castillo de Chantilly, y, tras su muerte en 1897, lo donó al Instituto de Francia bajo el nombre de Museo Condé. Fue miembro de la Academia Francesa desde 1871, en la que ocupó el asiento número 21.

Fue gobernador general de Argelia, y como tal participa en la rendición de Abd el-Kader en diciembre de 1847. Es también uno de los primeros bibliófilos y coleccionistas de arte antiguo de su época.

Vida 
Enrique fue quinto hijo varón del rey Luis Felipe I de Francia y de la princesa María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, nieto del duque Luis Felipe II de Orleans y de la princesa Luisa María Adelaida de Borbón-Penthièvre por vía paterna y del rey Fernando I de las Dos Sicilias y la archiduquesa María Carolina de Austria por vía materna.

En 1830, heredó las tierras y la fortuna de la familia de los Borbón-Condé como consecuencia de la muerte de su padrino, el príncipe Luis Enrique José de Borbón-Condé, sin descendencia sobreviviente. La fortuna Condé, de 66 millones de francos franceses de la época, era considerada la principal fortuna francesa tanto por el número de propiedades repartidas por Francia como por el enorme capital que la componía. Incluía el castillo de Chantilly, actual sede del Museo Condé. El príncipe fue educado por sus padres, y posteriormente ingresó en el ejército como capitán de infantería. Se distinguió por su valentía durante la invasión francesa de Argelia, siendo nombrado en 1847 ayudante de campo del gobernador general. Destacó su capacidad para hacer frente a la revuelta de Abdel Kadir.

Matrimonio e hijos 

El 25 de noviembre de 1844, contrajo matrimonio con la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, hija del príncipe Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias y de la archiduquesa María Clementina de Austria. La pareja tuvo siete hijos, pero solo dos alcanzaron la edad adulta:

 SAR el príncipe Luis Felipe, Príncipe de Condé (15 de noviembre de 1845 - 24 de mayo de 1866), murió joven y sin descendencia. 
 SAR el príncipe Enrique Leopoldo, Duque de Guisa (11 de septiembre de 1847 - 10 de octubre de 1847), murió en la infancia.
 Hija nacida muerta (1849)
 SAR el príncipe Francisco Paulo, Duque de Guisa (11 de enero de 1852 - 15 de abril de 1852), murió en la infancia.
 SAR el príncipe Francisco Luis, Duque de Guisa (15 de enero de 1854 - 25 de julio de 1872), murió joven y sin descendencia.
 Hijo nacido muerto (1861)
 Hijo nacido muerto (1864)

Con la caída de la monarquía de los Orleans en 1848, el príncipe se exilió en Inglaterra, donde se dedicó a escribir una serie de artículos y libros de historia, concretamente de historia militar. Destaca su obra Carta sobre la historia de Francia, escrita para contrarrestar los ataques que Napoleón III de Francia hacía a la Casa de Orleans. También se volcó en el coleccionismo, especialmente de dibujos de retratos franceses.

Con el estallido de la guerra francoprusiana se alistó como voluntario, alistamiento que fue rechazado por el emperador. Fue elegido diputado por el departamento de Oise en 1872, e ingresó también a la Academia francesa en sustitución del conde de Montalembert, ese año también recuperó su puesto dentro del ejército y llegó a presidir consejos de guerra.

Últimos años de vida 
Al final de la década de 1870 abandonó progresivamente la vida pública. En 1883 se aprobó una ley por la cual todos los miembros de antiguas familias reales francesas tenían prohibido mantener sus puestos en el ejército, y posteriormente en 1886 se les invitó a abandonar el país. Pese a las protestas enérgicas de los Orleans y del propio duque, no hubo marcha atrás y tuvieron que exiliarse por segunda vez. De acuerdo a su testamento, el castillo de Chantilly y sus colecciones quedaron unidos como museo, el conocido Museo Condé.

Aunque posteriormente pudo regresar a Francia y prosiguió sus afanes coleccionistas en Chantilly, el duque murió en Zucco, en la isla de Sicilia, en 1897, a la edad de 75 años, de un infarto que fue ocasionado por la impresión que le dio enterarse de la trágica muerte de su sobrina Sofía Carlota de Baviera en el Bazar de la Charite.

Obra 
 Les Zouaves, 1855 
 Les Chasseurs à pied, 1859 
 Alésia. Étude sur la 7eme campagne de César en Gaule, (1860)
 Lettre sur l'histoire de France, (1861)
 Les institutions militaires en France, (1867)
 Histoire des princes de Condé, 7 vol., (1869-1895)
 La journée de Rocroy, (1890)
 Le roi Louis-Philippe et le droit de grâce, (1897)
 La bataille de Rocroy, (1900)

Publicó bajo el seudónimo de Vérax, en Bélgica, artículos periodísticos en los años de 1861 a 1868.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Dinastía de Orleans
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Academia Francesa
 Biografía de Henri d’Orléans on Eurochannel
Príncipes de sangre
Nacidos en París
Enrique